Contea di Jasper o Jasper County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:

 Contea di Jasper (Carolina del Sud)
 Contea di Jasper (Georgia)
 Contea di Jasper (Illinois)
 Contea di Jasper (Indiana)
 Contea di Jasper (Iowa)
 Contea di Jasper (Mississippi)
 Contea di Jasper (Missouri)
 Contea di Jasper (Texas)